Veronika Schluchter-Maerki (1955. augusztus 22. –) svájci nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságok minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végzett.1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 1999-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát betöltve vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Svájci labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a németet beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A  nemzetközi játékvezetéstől 1997-ben búcsúzott.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Svédországba a 2., az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
A női európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Svédország rendezte az 1997-es női labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

1997-es női labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Források 

Svájci labdarúgó-játékvezetők
1955-ben született személyek
Élő személyek
Svájci nők